Посольство Швеции в Российской Федерации () расположено в Москве на Мосфильмовской улице, на углу с улицей Улофа Пальме. Это одно из крупнейших дипломатических представительств Швеции в мире.

Послом Королевства Швеция в России с 2019 года является Малена Мард.

Генеральное консульство Швеции есть в Санкт-Петербурге.

Индекс автомобильных дипломатических номеров посольства — 073.

Службы посольства 
 Отдел экономики и торговли
 Консульский отдел
 Отдел культуры
 Военный отдел
 Миграционный отдел

Послы Швеции в Российской Федерации 

 Эрьян Бернер (1989—1994)
 Свен Хирдман (1994—2004)
 Юхан Моландер (2004—2008)
 Томас Бертельман (2009—2012)
 Вероника Бард Брингеус (2012—2015)
 Петер Эриксон (2015—2019)
 Малена Мард (с 2019 года)

Сотрудники посольства за разные годы 
 Тубиас Лоренцон — советник-посланник, Заместитель главы миссии, Глава политического отдела в н.в.
 Йоаким (Юаким) Виртанен — третий секретарь Посольства Швеции в России с 1998 по 2000 гг.
 Ян Валл — полковник, Атташе по вопросам обороны, Глава военного отдела в н.в.

См. также 
 Список дипломатических миссий в Москве

Ссылки 
 Официальный сайт посольства Швеции в России.

Швеция
Дипломатические представительства Швеции
Раменки
Российско-шведские отношения